Neumarkt kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Neumarkt, Sydtyrolen, ort och kommun

Polen 

 Neumarkt in Schlesien, det tyska namnet för den polska staden Środa Śląska.
 Neumarkt, äldre tyskt namn för den polska staden Środa Wielkopolska

Rumänien 

 Târgu Mureș – (tyska Neumarkt am Mieresch), en stad i Transsylvanien

Tjeckien 

 Úterý, ort, Plzeň,

Tyskland 

 Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz – en landkreis i Bayern, Tyskland
 Neumarkt in der Oberpfalz – en stad i Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern, Tyskland, 
 Neumarkt-Sankt Veit, kommun, Bayern, Oberbayern, 
 Neumarkt, Dresden - område i staden Dresden

Österrike 

 Neumarkt am Wallersee (kommun), Salzburg, Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung, 
 Neumarkt am Wallersee (kommunhuvudort), Salzburg, Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung, 
 Neumarkt an der Ybbs – en kommun

Se även
Neumark (olika betydelser) – flera
Nieuwmarkt
Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz